Баракальдо:

 Баракальдо — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков.
 Баракальдо — испанский футбольный клуб выступающий в «Сегунде B».